Cacique Manaure est l'une des 25 municipalités de l'État de Falcón au Venezuela. Son chef-lieu est Yaracal. En 2011, la population s'élève à  habitants.

Géographie

Subdivisions 
Selon l'Institut national de statistique et contrairement à la plupart des municipalités du pays, la municipalité de Cacique Manaure ne comporte aucune paroisse civile.

Localités 
Outre sa capitale Yaracal, la municipalité ne possède qu'une seule localité importante Kilómetro Doce, signifiant « kilomètre douze » sur la voie Ramal 29 qui relie Yaracal à Araurima.

Notes et références 

Municipalité dans l'État de Falcón